Mensa Dresden steht für:

 Alte Mensa Dresden
 Neue Mensa Dresden
 Mensa-Gebäude Reichenbachstraße (Dresden)

Siehe auch:

 Mensa SC Einheit Dresden